Korpinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Korpinsaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Korpinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Korpinsaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar